Ez a lista a magyarországi halálozási adatokat tartalmazza főbb halálokok szerint lebontva 1990-től napjainkig, a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.

Források 
 

Magyarország népessége